Leth är ett efternamn som burits av bland andra:

 Axel Leth (1890–1968), svensk militär
 Fredrik Leth (1850–1919), svensk militär
 Hugo Leth (1862–1949), svensk militär
 Marie Gudme Leth (1895–1997), dansk textilkonstnär
 Märtha Leth (1877–1953), svensk farmaceut
 Olle Leth (1921–2003), svensk polis och skådespelare